Bełasica – pasmo górskie w Bułgarii, Grecji i Macedonii Północnej
 Bełasica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Bełasica – obszar chronionego krajobrazu w Bułgarii
 Bełasica – schronisko turystyczne w Bułgarii
 Bełasica Petricz – klub piłkarski w Bułgarii, w mieście Petricz
 Bełasica Strumica – klub piłkarski w Macedonii Północnej, w mieście Strumica

Zobacz też 
 Bjelasica